Vasahuset kan syfta på:
 Vasaätten, en benämning på en svensk adelsätt
 Vasahuset, Stockholm, en byggnad i centrala Stockholm
 Vasahuset i Uppsala, en byggnad i centrala Uppsala
 Borgholms kungsgård, en herrgård i Borgholms kommun